Tiago Vagaroso da Costa Monteiro, portugalski dirkač Formula 1, * 24. julij 1976, Porto, Portugalska.

Tiago Monteiro je upokojeni portugalski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 2005, ko je na kontroverzni dirki za Veliko nagrado ZDA, kjer je dirkalo le šest dirkačev, s tretjim mestom osvojil svojo edino uvrstitev na stopničke. Uvrstitev med dobitnike točk mu je uspela še na dirki za Veliko nagrado Belgije, kjer je zasedel osmo mesto. V naslednji sezoni 2006 se mu višje od devetega mesta ni uspelo uvrstiti, kasneje pa ni več dirkal v Formuli 1.

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov

Formula 1
(legenda)

Zunanje povezave 

Rojeni leta 1976
Živeči ljudje
Portugalski dirkači
Portugalski vozniki Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1
Midlandovi dirkači Formule 1
Spykerjevi dirkači Formule 1